Reguläres Modell steht für:

 Standard-Modell der Kleinbildkamera Rollei 35, siehe Rollei 35 #Reguläre Modelle
 Reguläres statistisches Modell, statistisches Modell mit Zusatzannahmen (Cramér-Rao-Regularitätsbedingungen)